Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras pode referir-se a:

 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara
 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru
 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Venceslau
 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos
 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo

Desambiguações de organizações